Bedřich Kašpar Colonna z Felsu ( nebo také von Vels resp. Völs, okolo roku 1575 – 2. dubna 1614, zámek Javorná u Bochova) byl český šlechtic a majitel panství Šenkenberk, Andělská Hora, Nejdek a Javorná. Pocházel z tyrolsko-českého rodu Colonnů z Felsu. Sloužil jako dědičný komorník v Brixenském knížectví.

Život 

Narodil se jako syn Jakuba Kašpara Colonny svobodného pána z Felsu a Šenkenberku, pána na Javorné a Andělské Hoře (1525–1610) a jeho manželky Anny Karoliny, rozené hraběnky Šlikové (1535–1590), sestry hraběte Kryštofa Šlika na Nejdku. Jeho rod v Čechách, jenž konvertoval k protestantismu, lze sledovat do doby kolem roku 1572 a původně pocházel z tyrolského Völsu, kde se zřejmě kolem roku 1153 usadila část italského papežského rodu Colonnů z Říma.

Starším bratrem Bedřicha Kašpara byl vojevůdce Linhart Colonna z Felsu, který v roce 1609 rozšířil zděděné rodinné majetky zakoupením sousedního panství Bochov-Hartenštejn.

Bedřich Kašpar se 23. listopadu 1600 oženil s Annou Barborou ze Šumburka (1583–1625), dcerou Volfa III. ze Šumburka-Hluchova a Waldenburgu (1556–1612). Dne 22. února 1602 od svého bratrance Štěpána Šlika za 69 000 kop míšeňských grošů koupil panství Nejdek a od té doby většinou pobýval na zámcích v Nejdku nebo v Javorné.

Coby horlivý luterán propagoval na svých panství reformační učení a poskytoval církevní úřady výhradně protestantskými pastory.

Závěr života 

Bedřich Kašpar Colonna z Felsu zemřel před vypuknutím třicetileté války ve věku asi 39 let 2. dubna 1614 na zámku v Javorné. Dne 30. dubna byl pohřben v kryptě farního kostela svatého Martina v Nejdku. Zádušní mši za něj sloužil pastor Valentin Löwe z Adorfu. Záznam se téhož roku objevil v tisku v Lipsku. 

Po jeho smrti vdova Anna Barbora spravovala Nejdek, Javornou a další panství za nezletilého syna Volfa Kašpara. Po bitvě na Bílé hoře byli jeho synové Jan Jiří, Vilém a Volf Linhart zbaveni rodového majetku a rodina musela odejít z Čech.

Syn Jan Jiří byl vážně zraněn v bitvě u Lützenu a o několik dní později zemřel v Naumburgu. Jeho zeť, polní maršál Jan Filip Cratz von Scharffenstein, byl za svou činnost ve švédských službách ve Vídni v roce 1635 sťat. Mezi jeho potomky patří členové téměř všech evropských královských rodů, včetně posledního německého císaře z rodu Hohenzollernů.

Rodina 
Z manželství s Annou Barborou ze Šumburka se narodilo deset dětí, z nichž jsou známy následující:

 Anna Alžběta († 1648) ⚭ 1625 Jan Filip Kratz ze Scharffensteinu
 Volf Kašpar († 1603 v Nejdku)
 Joannes Georgius (1604 v Nejdku – 1632 v Naumburgu)
 Wilhelmus (* 1605 v Nejdku)
 Anna Barbora (1606 v Nejdku – 1608 tamtéž)
 Casparus (1607 v Nejdku – 1623 v Karlových Varech )
 Wolfgang Linhart (* 1609 v Nejdku)

Vývod z předků

Literatura 
 Josef Pilz: Geschichte der Stadt Neudek. 2. Auflage. Stadtgemeinde Neudek, Neudek 1923, S. 74–76
 A. Nowak: Die Reichsgrafen Colonna, Freiherrn von Fels, auf Groß-Strehlitz, Tost und Tworog in Ober-Schlesien. Wilpert, Groß-Strehlitz 1902
 Exequiae Velsiacae. Drey Christliche Leichpredigten/ und etliche Epicedia und Grabschrifften. Uber dem unverhofften/ doch hochgewündschten und gantz seligen Abschied/ Des Weiland Wolgebornen Herrn/ Herrn Friederich Colonae/ Freyherrn zu Velß/ Herrn zu Schenckenberg...Welcher Am andern Tag des Aprilis in diesem 1614. Jahr... zum Gabhorn... entschlaffen/ und den 30. eiusdem in der Pfarrkirchen zu Newdeck... bestattet worden, Leipzig 1614

Reference 

Muži
Úmrtí v roce 1614
Čeští šlechtici
Lidé z Nejdku
Colonnové